Pigno ima više značenja:
 Pigno, Avellino
 Pigno, Verona